Dompierre bezeichnet:
 François Dompierre (* 1943), kanadischer Komponist

Dompierre ist der Name folgender Ortschaften in der Schweiz:
 Dompierre FR, Dorf und ehemalige Gemeinde im Broyebezirk, Kanton Freiburg  
 Dompierre VD, Gemeinde im Bezirk Broye-Vully, Kanton Waadt 

Dompierre ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:
 Dompierre (Oise) im Département Oise
 Dompierre (Orne) im Département Orne
 Dompierre (Vosges) im Département Vosges
 Dompierre-aux-Bois im Département Meuse
 Dompierre-Becquincourt im Département Somme
 Dompierre-du-Chemin, im Département Ille-et-Vilaine
 Dompierre-en-Morvan, im Département Côte-d'Or
 Dompierre-les-Églises im Département Haute-Vienne
 Dompierre-les-Ormes im Département Saône-et-Loire
 Dompierre-les-Tilleuls im Département Doubs
 Dompierre-sous-Sanvignes im Département Saône-et-Loire
 Dompierre-sur-Authie im Département Somme
 Dompierre-sur-Besbre im Département Allier
 Dompierre-sur-Chalaronne im Département Ain
 Dompierre-sur-Charente im Département Charente-Maritime
 Dompierre-sur-Helpe im Département Nord
 Dompierre-sur-Héry im Département Nièvre
 Dompierre-sur-Mer im Département Charente-Maritime
 Dompierre-sur-Mont im Département Jura
 Dompierre-sur-Nièvre im Département Nièvre
 Dompierre-sur-Veyle im Département Ain
 Dompierre-sur-Yon im Département Vendée

Siehe auch:
 Kanton Dompierre-sur-Besbre, Wahlkreis im Département Allier
 Dampierre